Odessia  — род морских и солоноватоводных стрекающих из класса гидроидных.

Виды 
 Odessia maeotica (Ostroumoff, 1896)
 Odessia microtentaculata Xu, Huang & Chen, 1991

Ссылки 
 World Register of Marine Species: Schuchert, P. (2013) Odessia Paspalew, 1937. World Hydrozoa database.

Гидроидные